Вольные люди — многозначный термин русского языка, обозначающий следующие категории лиц:

 Вольные люди (Русское государство) — в Русском государстве свободные люди, не носившие государственного тягла.
 Вольные люди (Россия) — появившийся в конце XVIII века класс вольных людей в губерниях, вновь присоединённых к России.
 Вольные люди (Пруссия) (die Freien) — появившаяся в XIII веке в прусских владениях Тевтонского ордена прослойка светских землевладельцев из числа рыцарей, министериалов и горожан; стала зародышем будущего прусского дворянства.
 Вольные люди (тльфекотл) — у кавказских горцев свободные простолюдины, среднее сословие между уорками (дворянами) и пшитлями (зависимыми крестьянами).

См. также 
 Свободные люди Монтаны